Model-View-Controller, patró de disseny informàtic
 Multi-view video coding, sistema de codificació per a vídeo